Die Abkürzung PDFA bezeichnet:
 Partnership for a Drug-Free America, seit 2010 Partnership at Drugfree.org, US-amerikanische Organisation, welche Drogenmissbrauch bekämpft
 PDF Association, unterstützt die Einführung und Umsetzung internationaler Standards für die PDF-Technologie

Siehe auch:
 PDF/A, ISO-genormtes Format zur Langzeitarchivierung digitaler Dokumente

PDFA